Käferbach kann stehen für:

 Käferbach, Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Käferbach (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl bei Neunstetten, Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern